Rouet ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Rouet im Département Hérault 

Rouet ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Rouet (* 1942), französischer theoretischer Physiker und Unternehmer
 Albert Rouet (* 1936), französischer Alterzbischof von Poitiers
 Jacques Rouet, Mitbegründer und Geschäftsführer des Modehauses Dior